Браславль — название населённых пунктов.

 Брацлав (Браславль) — посёлок городского типа в Немировском районе Винницкой области Украины.
 Браславль — деревня в Череповецком районе Вологодской области России.